A estrada municipal 523 (M523) é uma estrada que liga São Julião de Palácios ( N 308 ) à  N 218-1  no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)